
Termin -{R17}- ima više značenja.

 R-oznake, R17: Spontano sagoreva na vazduhu
 Renault 17, familija automobila